Honda è un cognome giapponese.

 Honda, Honda Motor Company – azienda giapponese motociclistica e automobilistica 
 Honda Racing F1 Team – scuderia di Formula 1
 Honda – squadra di calcio della azienda Honda
 3904 Honda – asteroide della fascia principale, chiamato in onore di Minako Honda

Geografia 
 Honda – comune della Colombia, dep. Tolima
 Bahía Honda – comune e baia nella Cuba

Persone 
 Chieko Honda – doppiatrice giapponese
 Harumi Honda (1963-) – ciclista giapponese, campione mondiale di keirin
 Hiroshi Honda (1910-1970) – pittore di origine giapponese negli Stati Uniti 
 Ishirō Honda (1911-1993) – regista giapponese, serie Godzilla, Ran etc.
 Katsuichi Honda (1932-) – giornalista giapponese
 Kazuhiro Honda (1972-) – giocatore di badminton giapponese
 Keisuke Honda – calciatore giapponese
 Kotaro Honda (1870-1954) – inventore giapponese e scienziato della metallurgia
 Kumataro Honda (1874-1948) – diplomatico giapponese
 Masaji Honda (1897-1984) – botanico giapponese, prof. della Università Imperiale di Tokyo, famose come autore "Honda" 
 Minako Honda (orig. Minako Kudo, 1967-2005) – cantante giapponese, la "Madonna del Giappone"
 Minoru Honda (1913-1990) – astronomo giapponese
 Nagayasu Honda – calciatore giapponese
 Sōichirō Honda (1906-1991) – ingegnere e imprenditore giapponese, fondatore della Honda Motor Company
 Tadakatsu Honda (Honda Heihachirō) (1548-1610) – generale samurai famose 
 Tadashi Honda (1951-) – nuotatore giapponese
 Taira Honda (1932-1975) – matematico giapponese
 Takeshi Honda (1981-) – pattinatore artistico su ghiaccio giapponese
 Takuya Honda – calciatore giapponese
 Toshiyuki Honda (1951-) – musicista jazz e compositore giapponese
 Yasuto Honda – calciatore giapponese
 Yoko Honda (1983-) – attrice vocale giapponese
 Yoshiko Honda (nata Yamamoto, 1970-), atleta, corridore di maratona
 Yuichi Honda (1984-) – giocatore di baseball giapponese 
 Yuka Honda (1961-) – musicista giapponese negli Stati Uniti

Personaggi immaginari 
 Edmond Honda – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter